Roberto Gil puede referirse a:

 Roberto Gil, futbolista cuyo nombre completo es Roberto Gil Estévez, nacido en 1938, que desarrolló toda su carrera deportiva en el Valencia Club de Fútbol. 
 Roberto Gil (1908-1981), periodista y guionista de Argentina.